Estación Colonia puede designar a: 

La Estación Colonia, única estación ferroviaria de la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay.
La Estación Colonia, estación ferroviaria de la Ciudad de México, demolida en 1937.